|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2017 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 mei 2017 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 31e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Garcia was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Darja Gavrilova.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki kon haar openingspartij tegen Shelby Rogers niet afmaken. Na de eerste set in de tiebreak te hebben verloren, gaf zij vroeg in de tweede set de strijd op, wegens een blessure in de onderrug.

De finale werd een Australisch onderonsje. Het zesde reekshoofd, Samantha Stosur, won het toernooi. In de eindstrijd versloeg zij de als zevende geplaatste Darja Gavrilova in drie sets. Stosur wist voor de tweede keer het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua won het toernooi. In de finale versloegen zij de als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel, voor de tweede keer in Straatsburg na een eerdere zege in 2014. Dellacqua had daarnaast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Barty geen.

De Nederlandse Eva Wacanno speelde samen met Chantal Škamlová uit Slowakije. Zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de Taiwanese zussen Chan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2017
Straatsburg